Alfred Felber – canottiere svizzero
Christian Felber – scrittore e storico austriaco
René Felber – politico svizzero